Дупљане може бити:

 Дупљане (Неготин), насеље у општини Неготин, Република Србија
 Дупљане (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија